Агры́ () — город в Турции, центр ила Агры в Турции. Расположен неподалёку от границы с Ираном и Арменией.

С XVI века в составе Турции.

Население 
Население — преимущественно, курды. Армяне, проживавшие на территории ила до 1915—1918, были либо убиты, либо изгнаны. В 1927 году в городе произошло курдское восстание, и с 1927 по 1930 годы город входил в непризнанную курдскую Республику Арарат.

Этнический состав Каракесе (с 1946 года — Агры) в 1895 году:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Города Турции
Населённые пункты ила Агры